Jan Baert (uitgever)
 Jan Baert (zeevaarder)